Il conflitto tra Yamaguchi-gumi e Ichiwa-kai (in lingua giapponese: 山一抗争, Yama-Ichi Kōsō) è stato il conflitto di criminalità organizzata tenutosi nel Kansai, in Giappone, iniziato il 26 gennaio 1985 e perdurato fino al 30 marzo 1989. Ad oggi viene ricordata come la guerra di Yakuza più violenta della storia del Giappone.

Storia
Dopo la morte del terzo e più potente boss della Yamaguchi-gumi, Kazuo Taoka, seguita dalla morte e dall'arresto di diversi altri boss e wakagashira (sottocapi) storici, l'organizzazione decise di eleggere come boss temporaneo Hiroshi Yamamoto, all'epoca tenente di alto rango. In seguito, però, Yamamoto fondò Ichiwa-kai, il suo clan, insieme a 18 luogotenenti e a 3000 affiliati, a causa della guerra interna iniziata il 5 agosto dell'84 per diventare kumicho (carica simile al padrino della 'ndrangheta) dell'organizzazione, che vinse Masahisa Takenaka.

Gli eventi mediante i quali l'Ichiwa-kai dichiarò guerra vera e propria alla Yamaguchi-gumi furono l'uccisione di Katsumasa Nakayama e di Takenaka stesso, avvenute rispettivamente il 26 e il 27 gennaio 1985.

Nakayama e la sua guardia del corpo furono uccisi da un commando di sicari dell'Ichiwa-kai mentre erano in ascensore. Questo portò ad una serie di uccisioni e violenti scontri a fuoco. Iniziò così la guerra. Il clan Ichiwa-kai, dopo esser stato sterminato dagli scontri a fuoco e dai raid delle forze dell'ordine si arrese, lasciando così che la Yamaguchi-gumi vincesse la guerra. L'Ichiwa-kai fu sciolto il 30 marzo dell'89, anno in cui Yoshinori Watanabe fu eletto quinto kumicho della Yamaguchi-gumi. In totale ci sono state 220 sparatorie e 36 morti, inoltre sono state ferite 70 persone: 66 gangster (49 dell'Ichiwa-kai e 17 della Yamaguchi-gumi), 2 poliziotti e 2 civili.
La polizia metropolitana di Tokyo sospettò che il caso Glico Morinaga, un celebre caso di estorsione in Giappone, ad Osaka, avvenuto negli anni ottanta, diretto soprattutto alle aziende dolciarie giapponesi Ezaki Glico e Morinaga, che rimane tuttora irrisolto, fosse legato a uno dei numerosi gruppi della Yakuza: i ricatti terminarono infatti con l'inizio del conflitto Yama-Ichi.

Note

Voci correlate 
 Yakuza

Conflitti della criminalità organizzata
Yakuza